Седьмой сезон американского драматического телесериала «Однажды в сказке». В США премьера сезона состоялась на телеканале ABC 6 октября 2017 года. Для сериала этот сезон стал финальным.

Сюжет 
«Новая книга открывается»

Генри Миллсу уже исполнилось 16 лет. Операция Кобра закончилась. Генри дописал свою книгу, вернул её в поместье волшебника, и нашёл там другие книги — о знакомых ему сказочных персонажах, но в других изложениях. В стремлении найти собственную сказку, Генри открывает портал, прощается с Реджиной и переносится в другой мир.

Далее события развиваются по аналогии с первым сезоном — мы видим параллельно как реальность этого мира, так и прошлое «мира сказки».

Много лет спустя после прощания с родными, Генри на мотоцикле врезается в карету Золушки и влюбляется в неё, а она в него. Но Золушка исчезает, и Генри вынужден призвать на помощь Реджину, Крюка и Эмму.

Параллельно мы видим, что на весь сказочный мир наложено заклятье, сославшее всех героев в мир без волшебства, где все герои забыли, кто они есть на самом деле. В это время к Генри Миллсу приходит девочка по имени Люси и заявляет, что она его дочь. Она заманивает его в Гиперион Хайтс (район города Сиэтл), чтобы он победил Леди Тремейн и снял заклятье со сказочных героев, но оказывается, что всё намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Страшная правда перевернет все сверх на голову: неожиданный поворот сюжета раскроет настоящего злодея. Ситуация начинает накаляться ведь теперь на кону жизни.

В ролях

Основной состав 
 Лана Паррия — Злая королева / Реджина Миллс / Рони (19 эпизодов)
 Колин О’Донохью — Капитан Киллиан «Крюк» Джонс / Роджерс (22 эпизода)
 Эндрю Дж. Уэст — Генри Миллс (21 эпизод)
 Дания Рамирес — Золушка (Элла Тремейн) / Джасинда Видрио (22 эпизода)
 Габриэль Анвар — Рапунцель / Леди Тремейн / Виктория Белфри (10 эпизодов)
 Элисон Фернандес — Люси Видрио (Миллс) (22 эпизода)
 Роберт Карлайл — Румпельштильцхен / Мистер Голд / Уивер (20 эпизодов)
 Мекиа Кокс — Тиана / Сабина (15 эпизодов)

Второстепенный состав 
 Джаред С. Гилмор — молодой Генри Миллс / сэр Генри (5 эпизодов)
 Аделаида Кейн — Дризелла Тремейн / Айви Белфри (13 эпизодов)
 Роуз Рейнольдс — Алиса / Тилли (14 эпизодов)
 Брюс Блейн — Сэмюэл Б. Райс / Дежурный Сержант (9 эпизодов)
 Эмма Бут — матушка Готель / мать природа / Элоиза Гарденер (12 эпизодов)
 Эмили де Рэвин — Белль (2 эпизода)
 Крис Готье — Сми (4 эпизода)
 Ребекка Мэйдер — Злая Ведьма Запада / Зелина / Келли Уэст (7 эпизодов)
 Дэниел Фрэнсис — доктор Фасилье / Барон Самди (8 эпизодов)
 Робин Гивенс — Эудора (2 эпизода)
 Миган Уорнер — молодая Рапунцель / Леди Тремейн (2 эпизода)
 Тира Скоуби — Робин (Гуд) Миллс / Марго (10 эпизодов)
 Натан Парсонс — Гензель / Джек / Ник Брэнсон (7 эпизодов)
 Яэль Юрман — Анастасия (4 эпизода)
 Джефф Пьер — принц Навин / Дрю (6 эпизодов)
 Чилтон Крейн — слепая ведьма / Хильда Брейбёрн (3 эпизода)

Приглашённые актёры 

 Джиллиан Фарги — Фея Крёстная (1 эпизод)
 Лиам Холл — Принц (1 эпизод)
 Дженнифер Моррисон — Эмма Свон (2 эпизода)
 Джайлс Мэтти — Гидеон (1 эпизод)
 Кевин Райан — Роберт (1 эпизод)
 Мэтти Финокио — Маркус Тремейн (1 эпизод)
 Синди Луна — Сесилия (1 эпизод)
 Анна Каткарт — молодая Дризелла (1 эпизод)
 Алехандра Перес — молодая Элла (1 эпизод)
 София Рид-Гантцерт — молодая Анастасия (1 эпизод)
 Сара Томко — Тигровая Лилия (1 эпизод)
 Сюзи Йоахим — мадам Леота (1 эпизод)
 Нисрин Слим — доктор Андреа Сейдж (2 эпизода)
 Чад Рук — капитан Ахав (1 эпизод)
 Эль Маккиннон — молодая Алиса (1 эпизод)
 Чарльз Межер — Чёрная Борода (1 эпизод)
 Сара Каннинг — Гретель (1 эпизод)
 Беверли Эллиотт — Вдова Лукас / Бабушка (2 эпизода)
 Робби Кей — Малкольм / Питер Пэн / Гамельнский крысолов (1 эпизод)
 Виктория Смарфит — Круэлла Де Виль / Круэлла Фейнберг (1 эпизод)
 Джоанна Гарсиа Свишер — Ариэль / Русалочка (1 эпизод)
 Джиннифер Гудвин — Белоснежка / Мэри Маргарет Бланшар (1 эпизод)
 Джош Даллас — Прекрасный принц / Дэвид Нолан (1 эпизод)
 Шон Магуайр — Робин Гуд (1 эпизод)
 Тони Амендола — Джепетто / Марко (1 эпизод)
 Ли Аренберг — Ворчун / Лерой (1 эпизод)
 Фаустино Ди Бауда — Соня / Уолтер (1 эпизод)
 Киган Коннор Трейси — Голубая фея / Мать-Настоятельница (1 эпизод)
 Рафаэль Сбардж — Говорящий Сверчок / Доктор Арчи Хоппер (1 эпизод)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

7
Телесезоны США 2017 года
Телесезоны США 2018 года